|-
| 153501 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153502 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153503 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153504 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153505 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153506 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153507 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153508 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153509 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153510 - ||  || 8 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153511 - ||  || 9 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153512 - ||  || 17 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 153513 - ||  || 18 septembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 153514 - ||  || 18 septembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 153515 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153516 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153517 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153518 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153519 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153520 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153521 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153522 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153523 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153524 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153525 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153526 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153527 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153528 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153529 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153530 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153531 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153532 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153533 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153534 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153535 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153536 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153537 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153538 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153539 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153540 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153541 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153542 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153543 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153544 - ||  || 18 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 153545 - ||  || 20 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 153546 - ||  || 20 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 153547 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153548 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153549 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153550 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153551 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153552 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153553 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153554 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153555 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153556 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153557 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153558 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153559 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153560 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153561 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153562 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153563 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153564 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153565 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153566 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153567 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153568 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153569 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153570 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153571 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153572 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153573 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153574 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153575 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153576 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153577 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153578 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153579 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153580 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153581 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153582 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153583 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153584 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153585 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153586 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153587 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153588 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153589 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153590 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
|  ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153592 - ||  || 25 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 153593 - ||  || 19 septembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 153594 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153595 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153596 - ||  || 21 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153597 - ||  || 21 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 153598 - ||  || 21 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 153599 - ||  || 21 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 153600 - ||  || 21 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-